Cäcilienverein ist der Name folgender Vereine:

 Cäcilienchor Frankfurt, ein deutscher Oratorienchor
 Cæciliaforeningen (Kopenhagen), ein dänischer Musikverein für Chormusik
 Cæciliaforeningen (Oslo), ein norwegischer Oratorienchor
 Cäcilienverein Freiburg, ehem. deutscher Chor (1877–1952)
 Cäcilienverein 1855 Köln-Mülheim, Chor

In den deutschsprachigen Ländern ist der Begriff ein Synonym für einen katholischen Kirchenchor, der Mitglied im Diözesan-Cäcilienverband ist.